001 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Crowborough, in Inghilterra
 AM-RB 001 – codice prodotto della Aston Martin Valkyrie